Osxépkovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Osxépkovo (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia